Kanzel St. Peter und Paul steht für:

 Kanzel St. Peter und Paul (Beuerberg)
 Kanzel (St. Peter und Paul, Sielenbach)